Scopaeus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1840. Scopaeus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Scopaeus